Гранха лос Хирасолес има више значења:

 Гранха лос Хирасолес (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха лос Хирасолес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику